I-čcheng je čínské místopisné jméno, které může označovat

 I-čcheng (Che-nan) – městský obvod v městské prefektuře Ču-ma-tien v provincii Che-nan;
 I-čcheng (Chu-pej) – městský okres v městské prefektuře Siang-jang v provincii Chu-pej;
 I-čcheng (Šan-si) – městský okres v městské prefektuře Lin-fen v provincii Šan-si;
 I-čcheng (Šan-tung) – městský okres v městské prefektuře Cao-čuang v provincii Šan-tung.